Subergorgiidae är en familj av koralldjur. Subergorgiidae ingår i ordningen Alcyonacea, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Subergorgiidae 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Subergorgiidae